Haverikommissionen kan syfta:

 Statens haverikommission – en svensk statlig förvaltningsmyndighet som genomför undersökningar av allvarliga olyckor
 Olycksutredningscentralen – en myndighet som undersöker olyckor i Finland
 Den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionen för Estoniakatastrofen
 Danmarks haverikommission
 Haverikommissionen (TV-program)